Maliksi ist der Familienname folgender Personen:

 Allein Maliksi (* 1989), philippinischer Basketballspieler
 Erineo Maliksi (* 1938), philippinischer Politiker